Der Kanton Pradelles war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Le Puy-en-Velay im Département Haute-Loire in der Region Auvergne; sein Hauptort war Pradelles. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2004 bis 2015 Marc Liabeuf. 

Der Kanton Pradelles war 205,61 km² groß und hatte im Jahr 1999 2.788 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 14 Einwohnern pro km² entsprach.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus elf Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Pradelles
Aufgelöst 2015